Ania Toledo Hernández (1957, Cabaiguán, Sancti Spiritus, Cuba), es una pintora cubana.

Datos biográficos 

Ania Toledo nació el 3 de octubre de 1957, en Cabaiguán, Sancti Spíritus, Cuba. Graduada del Centro de Arte de Ciego de Ávila en 1993, Cuba. Trabajó como instructora de artes, específicamente de artes plásticas durante varios años en Cuba, simultaneando la docencia con su trabajo profesional como pintora, hasta el año 1997 en que se dedica por entero a su labor pictórica.

Exposiciones individuales 

 2010 Vigencia del Paisaje. Galería Palacio de Lombillo, La Habana, Cuba.
 2009 Galería Valanti, San José, Costa Rica.
 2007 Resurrección. Galería la Luz, Mérida. México.
 2004 Landscapes Forever. Cernuda Arte, Coral Gables, Florida, U.S.A.
 2002 Galería Valanti, San José, Costa Rica. Presentación del catálogo por Dra. Bélgica Rodríguez.
 2001 Galería Valanti, San José, Costa Rica. Presentación del catálogo por Tomás Sánchez.
 2001 Salón UNEAC, Sancti-Spíritus, Cuba.
 1999 Galería Tina Modotti, Teatro Mella, La Habana, Cuba.
 1998 Galería Hator, Gijón, España
 1993 Galería Municipal, Cabaiguán, Cuba.
 1991 Galería Municipal, Cabaiguán, Cuba.

Exposiciones colectivas 
 
 2010 La ACACIA, La Habana, Cuba. (Paisaje en la ACACIA).
 2009 Museo de Arte Colonial, LA Habana, Cuba. (Paisaje a la vista).
 2006 Circa Puerto Rico 2006, mayo 25 al 29.
 2006 Feria Palm BeachThree, enero 11 al 15.
 2006 ART MIAMI, enero 5 al 9.
 2005 La natura sensual y los enigmas - Galería Valanti, San José, Costa Rica.
 2005 Important Cuban Artworks, volume four, ilustrando la obra Sueño Crepuscular, 2005.
 2004 The Colors of Today. Cernuda Arte, Coral Gables, Florida, U.S.A.
 2004 Arteaméricas, Coconut Grove, Florida, U.S.A.
 2004 Art Miami, Miami Beach, Florida, U.S.A.
 2003 Important Cuban Artworks, Cernuda Arte, Coral Gables, Florida, U.S.A.
 2003 Art Chicago, Chicago, Illinios, U.S.A.
 2003 Arteaméricas, Coconut Grove, Florida, U.S.A.
 2003 Art Miami, Miami Beach, Florida, U.S.A.
 2002 Enlaces Culturales. Galería Valanti, San José, Costa Rica.
 2002 Arte y Natura. Galería Hotel Parque Central, La Habana, Cuba.
 2001 Exposición colectiva con los fondos del Teatro Nacional de Cuba. Atenas, Grecia.
 
 2000 VII Bienal de La Habana, La Habana, Cuba.
 1999 Exposición colectiva Saint Martín, Islas Martinicas.
 1999 Los Colores de un Siglo. Salón Provincial, Galería de Arte, Sancti-Spíritus, Cuba.
 1999 Centro provinciano de Artes Plásticas y Diseño, La Habana, Cuba.
 1999 Galería de Expocuba, La Habana, Cuba.
 1999 Galería Wilfredo Lam, La Habana, Cuba.
 1998 Salón provincial de Pequeño Formato, Sancti-Spíritus, Cuba.
 1998 Exhibición colectiva, Galería de Hator, Gijón, España.
 1997 Exhibición colectiva, Galería de Hator, Gijón, España.
 1996 Oscar Fernández Morera, Salón Provincial, Sancti-Spíritus, Cuba.
 1993 Salón provincial de Pequeño Formato, Sancti-Spíritus, Cuba.
 1992 Oscar Fernández Morera, Salón Provincial, Sancti-Spíritus, Cuba.
 1991 Oscar Fernández Morera, Salón Provincial, Sancti-Spíritus, Cuba.

Premios y menciones 

 2002 Premio de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre. Salón de Paisajes de la UNEAC, Sancti-Spíritus, Cuba.
 2002 Mención Salón de Paisajes de la UNEAC, Sancti-Spíritus, Cuba.
 2002 Premio del Jardín Botánico Nacional. Salón de Paisajes de la UNEAC, Sancti Spíritus, Cuba.
 1990 Premio del Jardín Botánico Nacional. Salón de Paisajes de la UNEAC, Sancti Spíritus, Cuba.
 1990 Mención Encuentro Provincial de las Artes Plásticas, Sancti-Spíritus, Cuba.
 1989 Primer Premio I Salón Provincial de Artes Plásticas, Sancti-Spíritus, Cuba.

Obras en Colecciones 
Su obra se encuentra en importantes colecciones privadas, centros de arte y culturales y galerías en Cuba y otros países como: España, Alemania, México, Estados Unidos, Francia, Puerto Rico, Costa Rica, Holanda y Suecia.

Bibliografía y publicaciones 

 2006 Catálogo Arte Cubano, Académico, Moderno y Contemporáneo, ilustrando la obra Presencia Exacta de la Luz.
 2004 Diario Las Améritas 07/02/2004. ¨Sentimientos¨, por Jesús Hernández.
 2004 Notigramas Verano, Ania Toledo. ¨Paisajes para Siempre¨, por Francisco Fernández-Rubio.
 2003 Revista Estilos y Casas, San José, Costa Rica.
 2002 Programa “Como cada domingo”, Televisión Cubana, La Habana, Cuba.
 2001 Revista Estilos y Casas, San José, Costa Rica.
 2001 Videos promocionales canales 7 y 13 Televisión de Costa Rica.
 2001 enero, Programa “De la Gran Escena”, Televisión Cubana, La Habana Cuba.
 1998 octubre, vídeo promocional televisión asturiana. Oviedo. España.
 1998 septiembre, Revista “La Brocha” número 152. Gijón, España.
 1998 mayo, periódico “La Voz de Asturias”. Gijón, España.
 1997 octubre, periódico “La Voz de Asturias”, Gijón, España.
 1997 Arte Cubano del Centro de la Isla. Texto de Rey Yero y M. Echevarría, Ediciones Luminaria, Cuba.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de Ania Toledo

Pintores de Cuba del siglo XX